El Torneig de Sant Petersburg 2013, oficialment conegut com St. Petersburg Open 2013, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 19a edició del torneig es va celebrar entre el 14 i el 22 del 2013 al Petersburg Sports and Concert Complex de Sant Petersburg, Rússia.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2013
ATP World Tour 2013